Вечная любовь — название ряда произведений культуры.

Песни 
 «Вечная любовь» — песня 1977 года Аллы Пугачёвой. Автор музыки: Е. Евсеев; автор слов: Леонид Дербенёв.
  (букв. «Жизнь любви») или  — песня 1981 года Шарля Азнавура.
 «Вечная любовь» () — песня и сингл 1982 года .
 «Вечная любовь» — песня 1994 года группы «Агата Кристи» из альбома «Опиум».
 «Вечная любовь» — песня 2009 года Дениса Майданова.
 «Вечная любовь» — песня российского актёра и певца Антона Макарского.

Фильмы 
 «Вечная любовь» () — альтернативное название французского фильма «Вечное возвращение» () 1943 года (реж. Марк Деланнуа)
 «Вечная любовь» (, ) — гонконгский фильм 1953 года с Ли Лихуа в главной роли (реж. Янь Цзюнь).
 «Вечная любовь» () или «Лян Шаньбо и Чжу Интай» () — гонконгский музыкальный фильм 1963 года, экранизация китайской легенды времен династии Западная Цзинь с Айви Лин По и Бетти Лэ Ди в главных ролях (реж. Ли Ханьсян).
 «Вечная любовь» () — американский фильм 2011 года (реж. Джозеф Виллапас).